Змиевы — древний русский дворянский род. 

При подаче документов (12 мая 1686) для внесения рода в Бархатную книгу, подана совместная родословная роспись Беклемишевых и Змеевых и предоставлены шесть царских грамот (1491-1639).

Род внесён в VI, II и III части дворянской родословной книги Московской, Воронежской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской губерний (Гербовник V, 91 и VII, 14).

Одного происхождения с Беклемишевыми, Козловыми, Щепотьевыми, Щулепниковыми, Княжниными и Орловыми.

Правописание этой фамилии чрезвычайно разнообразно: Змеевы, Змеивы, Змеиовы, Змеовы, Змеивы, Змиовы, Змеиовы, Змиовы, Змеиевы. Наиболее употребительное правописание Змиевы и Змеевы.

Происхождение и история рода 
В официальной родословной отмечается, что Лев Иванович "муж честен" выехал к великому князю Василию Дмитриевичу из Немец Прусской земли (1393). У сего Льва был правнук Фёдор Елизарович Беклемиш, а у Беклемиша внук Фёдор Васильевич Змий. который является родоначальником дворянского рода.

Никита Васильевич, отец боярина Ивана Никитича Берсеня) посол в Крым (1474). Яков Тимофеевич поезжанин на свадьбе князя Холмского (1500).

Родоначальники — Иван и Дементий Ивановичи Змиевы убиты при взятии Казани (1552).

Яков Матвеевич Змиев, воевода, отличился при защите Пафнутьева Боровского монастыря от поляков (1610). Венедикт Андреевич отличился в польскую войну (1654—1656), был думным дворянином, затем окольничим и начальником стрелецкого приказа. Семён Данилович с отличием служил в польскую войну, служил осадным воеводой в Могилёве (1658—1659), 2-й воевода при взятии Старого Быхова, где пленил С. Выговского (4 декабря 1659), погиб в бою (18 июня 1661). Василий Семёнович († 1715) думный дворянин.

Описание гербов

Герб. Часть VII. № 14. 
Герб потомства выехавшего из Пруссии "мужа честна" именем Льва: щит имеет малую вершину голубого цвета с изображением сияющего солнца (польский герб Солнце), а нижнюю половину — пространную, в которой в правом красном поле находится золотой коронованный лев, стоящий на задних лапах, держащий в правой лапе меч; в левом серебряном поле — змей натурального цвета. Вершина и левое поле герба Змиевых составляют герб Беклемишевых.

Щит увенчан дворянским шлемом со страусовыми перьями. Намёт на щите голубой, подложен золотом. По сторонам щита поставлены два чёрных орла.

Герб. Часть V. № 91. 
Герб рода Змиевых: щит разделён горизонтально на две части, из которых в верхней части в голубом поле изображена летящая  в правую сторону птица, держащая в клюве золотое кольцо. В нижней части в красном поле золотой крест, означенный на серебряной подкове, шипами вниз обращённой (польский герб Побог). Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом  с дворянской на нём короной. Намёт на щите красный, подложенный серебром. Щитодержатели: с правой стороны лев, а с левой единорог.

Примечание: Данный второй герб "Слеповрон" выхлопотал себе Михаил Иванович Змиев (1784).

Известные представители 
 Змеов Иван Васильевич — 3-й воевода 6-го Передового полка в Казанском походе (1544), 4-й воевода левой руки в Шведском походе (1549), ходил с полком к Полоцку (1551), 2-й воевода передового полка в Казанском походе (1552).
 Змеовы: Андрей и Семён (Большой) Васильевичи, Иван и Дементий Ивановичи, Иван Алексеевич — погибли под Казанью (1552), имена их записаны в синодик московского Успенского собора для вечного поминовения.
 Змеов Григорий Иванович — есаул в Полоцком походе (1551), за ним состояла старая их вотчина в Коломенском уезде (1578).
 Змеов Фёдор Семёнович — за кровь отца пожалован деревнями в Лаишевском уезде (1555).
 Змеов Яков Матвеевич — 2-й поддатень государева копья у рынды в Полоцком походе (1563), послан с письмом к крымскому хану (1566), воевода в Путивле (1605), Рыльске (1606), 2-й воевода в монастыре Пафнутия Боровского (1606-1609).
 Змеев, Иван Григорьевич — поддатень рынды у государевых топоров в полоцком походе (1563), голова стрельцов в Лифляндском походе (1577), голова московских стрельцов под Владимиром (1577), послан в Сибирь с войском и снаряжением (1592), где ходил на вогуличей и пленил их князя, которого отправил в Москву.
Змеев Фёдор Богданович - поручитель по князю А.И. Воротынскому (1563), при посольстве на съезде с шведскими послами на р. Сестре (1575), воевода в Алысте (1584), послан от царя Василия Шуйского с князем Волконским к польскому королю "с обличением на растригу"
Змеев Василий Богданович - вотчинник села Холм в Обонежской пятине (1583), послан на разведку неприятеля из Тихвинского монастыря (1613), пожалован вотчинами (1614).
Змеев Прокофий Богданович - сын боярский, сопровождал пленного вогуличского князя из Берёзова в Москву (1594), постригся в Троице-Сергиевой лавре с именем Нифонт и был соборным старцем, смертельно ранен при защите монастыря, где распоряжался нарядом (1609), в своём прощальном к монахам соборном слове, первый сказал, что Россия успокоится лишь с царём Михаилом Фёдоровичем.
 Змеев Тимофей Семёнович (меньшой) — голова сторожей в Серпуховском походе (1596), дворцовый ключник, подписал утвердительную грамоту об избрании царя Бориса Годунова в (1598), письменный голова в Ново-Борисове (1603-1604), дворцовый ключник (1614).
Змеев Никита Фёдорович (Девятый) - стрелецкий голова (1609), воевода в Арзамасе (1613), водил на Лисовского отряд новокрещёнов и басурман (1615), воевода в Лаишеве (1620). 
 Змеев (Григорий) Юрий Иванович — воевода в Уржуме (1610), женат на Милославской, тётке царицы Марии Ильиничны.
 Змеев Андрей Григорьевич — мещёвский дворянин, подписал грамоту об избрании царя Михаила Федоровича (1613), воевода в Кольском остроге (1616).
 Змеев Андрей — воевода в Кольском остроге (1616).
Змеев Матвей Иванович — голова у служилых татар, ходил из Чебоксар с князем Пожарским на поляков (1615), воевода в Василе (1620), пожалован вотчиной в Нижегородском уезде (1621). 
 Змеев Василий Иванович — 2-й воевода в Ладоге (1617—1620), в Алатыре (1620).
 Змеев, Данила Семёнович — жилец, был во 2-м посольстве от земского собора к царю Михаилу Фёдоровичу (1613), воевода в Шуе (после 1620), дворянин московский (1628), воевода в Белозёрске (1632), женат на Аграфене Ивановне Нарышкиной, тетке царицы Натальи Кирилловны.
 Змеев Богдан — воевода в Соликамске (1627).
 Змеев Михаил Никитич — воевода в Шешминске (1651), описывал Чалнинский городок (1658).
 Змеев Степан Иванович — подписал Уложение царя Алексея Михайловича († 1655).
 Змеев Семён Данилович — стольник, воевода в Могилеве (1658).
 Змеев Яков Андреевич — рязанский помещик (1624), стольник, участник литовских походов (1654-1656 и 1664-1665), воевода в Устюжне-Железопольской (1667), в Устюге-Великом (1667—1669), жалован вотчинами в Шацком и Галичском уездах (1680).
 Змеев Венедикт Андреевич — стольник, воевода в Тамбове (1668), в Вятке (1669—1672).
 Змеев Василий Семёнович — думный дворянин (1682), ко 2-му Азовскому походу построил за свой счёт корабль «Борколонь».
 Змеев Илья Андреевич — стольник, воевода в Илимске (1683—1686).
 Змеев Борис Андреевич — стольник, воевода в Вологде (1685—1686).

 Змеев Иван Петрович — жилец (1698), вотчинник в Шелонской пятине, генерал-майор и 4-й со времени основания кавалер ордена Святой Анны 1-й степени.

Источники 
 
 
 Змеев Л. Ф. Змеевы / сост. Лев Федорович Змеев. — Б. м., Б. г. — 27 с.

Ссылки

Примечания 

 
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображены коронованные львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены змеи
Дворянские роды, на гербах которых изображено солнце